Дельма́с — французская фамилия. Известные носители:

 Андреева-Дельмас, Любовь Александровна (урождённая Тыщинская; сценический псевдоним Дельмас; в замужестве Андреева; 1884—1969) — российская оперная и концертная певица (меццо-сопрано), вокальный педагог. Жена оперного певца П. З. Андреева.
 Шабан-Дельмас, Жак (также Жак Шабан-Дельма; 1915—2000) — соратник Шарля де Голля, участник движения Сопротивления, премьер-министр Франции с 1969 по 1972.

См. также 
 Дельмас — третий по величине город Гаити.
 «Шабан-Дельмас» — спортивный комплекс в городе Бордо, Франция.